

Issa Hassan 
 Antonio Bartolomeo Bruni
 Bartolomeo Ambrosini
 Bartolomeo Ammannati
 Bartolomeo Borghesi
 Bartolomeo Campagnoli
 Bartolomeo Colleoni
 Bartolomeo Colomb
 Bartolomeo Cristofori
 Bartolomeo d'Alviano
 Bartolomeo da Urbino
 Bartolomeo Eustachi
 Bartolomeo Gradenigo
 Bartolomeo Maranta
 Bartolomeo Pagano
 Bartolomeo Rastrelli
 Bartolomeo Vanzetti
 Bartolomeo Zucchi
 Fortunato Bartolomeo De Felice
 Fra Bartolomeo
 Giacomo Bartolomeo Beccari
 Bartolomeo Maliga

Patronymes 

 Martino di Bartolomeo ou (Martino di Bartolomeo di Biago) (?? – ??) est un peintre italien actif à la de la fin du  et au début du , l'un des principaux de l'école siennoise.

Toponymes 
 Almenno San Bartolomeo
 San Bartolomeo al Mare
 San Bartolomeo in Galdo
 San Bartolomeo Val Cavargna

Géographie 
 Cartes de Bartolomeo Colomb

Astronomie 
 (25519) Bartolomeo : astéroïde

Navire 
 Bartolomeo Colleoni, un croiseur léger de classe Alberto da Giussano de la Regia Marina

Fiction 

 Bartolomeo, personnage de One Piece

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom
Homonymie de localités